Meldert ist der Familienname folgender Personen:

 Leonard Meldert (* um 1535; † 1610), franko-flämischer Komponist, Organist und Kapellmeister

Siehe auch:
 Aalst, Faluintjesgemeente in Aalst